Александрово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
Витебская область
 Александрово — деревня в Бешенковичском районе, Островенский сельсовет
 Александрово — деревня в Бешенковичском районе, Плисский сельсовет
 Александрово — деревня Миорском районе
 Александрово — деревня Сенненском районе, Богушевский сельсовет
 Александрово — деревня Сенненском районе, Студенковский сельсовет
 Александрово — деревня в Шарковщинском районе, Радюковский сельсовет
 Александрово — хутор в Шарковщинском районе, Станиславовский сельсовет

Гродненская область
 Александрово — деревня в Гродненском районе

Минская область
 Александрово — деревня в Воложинском районе
 Александрово — деревня в Дзержинском районе
 Александрово — упразднённая деревня в Мачулищанском поссовете (Минский район)
 Александрово — деревня в Сеницком сельсовете (Минский район)
 Александрово — деревня в Молодечненском районе

Могилёвская область
 Александрово — деревня в Круглянском районе
 Александрово — деревня в Чаусском районе

Болгария 
 Александрово — село в Бургасской области
 Александрово — село в Великотырновской области
 Александрово — село в Ловечской области
 Александрово — село в Тырговиштской области
 Александрово — село в Старозагорской области
 Александрово — село в Хасковской области
 Александрово — село в Шуменской области
 Александрово — село в Ямболской области

Польша 
 Александрово — деревня в Сейненском повяте Подляского воеводства.
 Александрово — деревня в Семятыченском повяте Подляского воеводства.
 Александрово или Александров-Пограничный — название города Александрув-Куявский с 1879 по 1919 год.

Россия 
Владимирская область
 Александрово — деревня в Меленковском районе
 Александрово — село в Судогодском районе

Вологодская область
 Александрово — деревня в Вологодском районе
 Александрово — деревня в Устюженском районе
 Александрово — деревня в Воскресенском сельском поселении (Череповецкий район)
 Александрово — деревня в Югском сельском поселении (Череповецкий район)

Ивановская область
 Александрово — деревня в Пучежском районе

Кировская область
 Александрово — деревня в Лузском районе

Костромская область
 Александрово — деревня в Макарьевском районе
 Александрово — деревня в Красносельском районе
 Александрово — деревня в Судиславском районе

Марий Эл
 Александрово — деревня в Юринском районе

Москва
 Александрово — деревня в Троицком административном округе

Московская область
 Александрово — деревня в Дмитровском районе
 Александрово — деревня в Истринском районе
 Александрово — деревня в Клинском районе
 Александрово — деревня в Можайском районе

Нижегородская область
 Александрово — село в Вачском районе
 Александрово — посёлок в Ветлужском районе
 Александрово — село в Краснооктябрьском районе

Новгородская область
 Александрово — деревня в Мошенском районе
 Александрово — деревня в Пестовском районе

Пермский край
 Александрово — деревня в Кудымкарском районе

Псковская область
 Александрово — деревня в Дедовичском районе
 Александрово — деревня в Красногородском районе
 Александрово — деревня в Островском районе
 Александрово — деревня в Порховском районе
 Александрово — деревня в Себежском районе, сельское поселение Бояриновская волость
 Александрово — деревня в Себежском районе, сельское поселение Себежское

Рязанская область
 Александрово — деревня в Михайловском районе
 Александрово — село в Рязанском районе

Тверская область
 Александрово — деревня в Лихославльском районе
 Александрово — деревня в Осташковском районе
 Александрово — деревня в Рамешковском районе
 Александрово — деревня в Старицком районе
 Александрово — деревня в Торжокском районе
 Александрово — деревня в Удомельском районе

Удмуртия
 Александрово — деревня в Ленинском районе Ижевска
 Александрово — село в Кезском районе
 Александрово — деревня в Можгинском районе
 Александрово — до 1961 года название села Петухово в Можгинском районе

Ярославская область
 Александрово — деревня в Борисоглебском районе
 Александрово — деревня в Пошехонском районе

Сербия 
 Александрово — населённый пункт в общине Нова-Црня
 Александрово — населённый пункт в общине Мерошина

Украина 
 Александрово — село в Заречненском районе Ровненской области

См. также 
 Александрово-Гайский район
 Александрово-Гайское сельское поселение
 Александрово-Жуково
 Александрово-Заводский район
 Александрово-Марково
 Александрово-Марьино
 Александрово-Ростовка
 Александрово-Щапово
 Александров
 Александрова
 Александровка
 Александровск
 Александровская
 Александровский
 Александровское